Khadija () ist ein arabischer weiblicher Vorname, dessen Vergabe sich traditionell auf die erste Frau des Propheten Mohammed bezieht.

Varianten 
 aserbaidschanisch Xədicə
 türkisch Hatice
 deutsch Chadīdscha
 englisch Khadija
 französisch Khadija
 italienisch Khadija
 spanisch Jadiya
 russisch Хадиджа

Namensträgerinnen 

 Chadīdscha bint Chuwailid (um 555–um 619), erste Frau des Propheten Mohammed

 Khadija al-Salami (* 1966), jemenitische Filmemacherin
 Khadija Arib (* 1960), niederländische Politikerin marokkanischer Herkunft
 Lalla Khadija von Marokko (* 2007), marokkanische Prinzessin
 Xədicə İsmayılova (* 1976), aserbaidschanische Journalistin und Menschenrechtsaktivistin

Siehe auch 
 Chadidscha-Moschee

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Arabischer Personenname